Мулета (корида) — червона тканина.
 Мулета (річка) 
 Мулета (човен) — рибацький човен